Clyde High School er navnet af to high schools i USA:

 Clyde High School (Ohio)
 Clyde High School (Texas)